Coll del Torn, collada entre la comuna de Banyuls de la Marenda, a la comarca del Rosselló i el municipi de Rabós, a la de l'Alt Empordà
 Coll del Torn, collada entre les comunes de Mosset i Orbanyà, tots dos a la comarca del Conflent.
 Coll del Torn, collada entre les comunes de Caudiers de Conflent, a la comarca del Conflent i Matamala, a la comarca del Capcir.